Пятунино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пятунино — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Пятунино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.